

Toponymie 
Trois communes en Auvergne portent ce nom :
 Lastic, commune française du Cantal
 Lastic, commune française du Puy-de-Dôme
 Bourg-Lastic : commune française dans le département du Puy-de-Dôme

Patronymie 
 Famille de Lastic (famille noble d'Auvergne) :
 Jean de Lastic (1371-1454), grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 François de Lastic de Saint-Jal, évêque d'Uzès et de Castres
 Antoine de Lastic (1709-1763), évêque de Comminges, puis de Châlons
 Pierre-Joseph de Lastic-Lescure (1726-1812), évêque de Rieux
 François de Lastic (1729-1794), général français
 Dominique de Lastic de Fournels (1742-1795), évêque de Couserans, député du clergé aux États généraux
 Charlotte Hélène de Saisseval (1764-1850), née de Lastic, comtesse de Saisseval, dame de compagnie de Victoire de France  puis d'Élisabeth de France 
 Joseph-Annet de Lastic (1772-1866), homme politique français
 Georges de Lastic (1927-1988), collectionneur et historien d'art français

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France